Grande se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lance Grande
 Loreto Grande